Nicander ist der Familienname folgender Personen

 Anders Nicander (1707–1781), schwedischer Schriftsteller und Übersetzer
 Henrik Nicander (1744–1815), schwedischer Astronom und Statistiker
 Johann Gottfried Nicander (1621–1681), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent   
 Karl August Nicander (1799–1839), schwedischer Schriftsteller
 Lars Nicander (* 1953), schwedischer Politikwissenschaftler
 Lennart Nicander (1923–1991), schwedischer Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Thomas Andreas Nicander (1676–1754), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent   

Siehe auch:
 Nikandros aus Kolophon (deutsch Nikander)